Rensga Esports é uma equipe de esports brasileira fundada em maio de 2019 com sede no estado de Goiás.

História 
A equipe foi criada em maio de 2019 e identifica-se como um representante do estado de Goiás, pertencente a uma cultura, e as suas interações nas redes sociais reforçam fortemente, transformando a Rensga entre as "novas" organizações brasileiras do cenário competitivo do League of Legends.

League of Legends 
A Rensga entrou no lugar da equipe Operation Kino no Circuito Desafiante. A equipe terminou a segunda etapa de 2019 em último lugar, com um recorde de 1-14 (1 vitória e 14 derrotas), e não conseguiu classificar para o CBLOL, perdendo para a RED Academy na fase de promoção e sendo rebaixada.

Depois disso, a equipe construiu uma nova lista composta por jovens jogadores e alguns veteranos, e participaram em torneios de terceira divisão e eliminatórias do Circuito Desafiante, acabando por derrotar o ITX Tigers na série de promoção e regressando à segunda divisão. Os jogadores tiveram melhor desempenho do que na sua participação no ano anterior, terminando em segundo lugar na época regular e em terceiro nos playoffs da segunda etapa. 

Em outubro de 2020, foram anunciados como uma das 10 equipes participantes no sistema de franquias do CBLOL, a partir de 2021.

Jogadores:

 Bruno "Kennedys" Garcia
 Thiago "Kiari" Luiz
 Leonardo "Erasus" Alves
 Felipe "Fiennes" Souza
 Lucas "Froststrike" Valverde
 Eneas "Enga" Protti
 Bruno "Hauz" Ferreira
 Vinicius "bydeki" Hideki
 Matheus "Trigo" Nobrega
 Moyses "Kly0n" Maciel
 Pedro "Zirigui" Vilarinho
 Gabriela "Harumi" Gonçalves

Times de esportes eletrônicos do Brasil
Equipes de League of Legends